Matsuki ist der Familienname folgender Personen:

 Kuryu Matsuki (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Miyu Matsuki (1977–2015), japanische Synchronsprecherin (Seiyū)
 Rojin Matsuki (1927–2017), japanischer Maler
 Seiya Matsuki (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Shunnosuke Matsuki (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Tsunehide Matsuki (1948–2017), japanischer Jazzmusiker
 Yasutarō Matsuki (* 1957), japanischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Matsugi

en:Matsuki